Iván López puede referirse a:

 Iván Darío López (1980-), actor colombiano;
 Iván Leonardo López (1978-), futbolista colombiano;
 Iván López (1996-), futbolista argentino;
 Iván López Álvarez (1994-), futbolista español;
 Iván López Mendoza (1993-), futbolista español;